

Toponymie 
 Pern est une commune française, située dans le département du Lot et la région Midi-Pyrénées.

Art 
 La Ballade de Pern (cycle de Pern) est une série de romans de science-fiction d'Anne McCaffrey.